Le détroit Scoresby, aussi appelé d'après les toponymes danois  et groenlandais , est un fjord situé sur la côte est du Groenland. Le fjord fait partie de la municipalité de Sermersooq et il est relié à la mer du Groenland. Au niveau mondial, avec une superficie totale qui recouvre , le détroit Scoresby se présente comme étant le plus vaste système de fjord. Son nom fait référence à l'explorateur polaire et scientifique anglais William Scoresby.

Géographie 

Le fjord est connecté à l'extrémité sud-ouest de la mer du Groenland, son entrée trouvant son emplacement juste au nord du détroit du Danemark. Le détroit Scoresby est découpé dans la côte orientale du Groenland. Son territoire est compris, en termes de latitude, entre les 70 et le 72 parallèles nord et, en termes de longitude, entre les 20 et 28 méridiens ouest. Le fjord, qui se développe d'est en ouest sur longueur d'environ , recouvre une superficie de . Le détroit Scoresby, avec l'ensemble de ses embranchements et ramifications, forme un complexe d'une surface totale d'environ . Au niveau mondial, le détroit Scoresby, de par son étendue, est le plus vaste système de fjords.

Son embouchure est délimitée au sud par le  et par le  au nord. Le cap Tobin, qui fait face au cap Brewster, est compris dans l'aire du détroit Scoresby et est localisé à l'extrémité nord-est de son embouchure. Du cap Brewster au cap Tobin, le fjord se déploie sur une largeur de .

En outre, une portion du territoire recouvert par le complexe du détroit Scoresby appartient au parc national du Groenland. Les rives nord du fjord sont délimitées par l'écorégion terrestre de la toundra arctique haute du Kalaallit Nunaat, les parties centrale et méridionales du détroit Scoresby étant comprises au sein de l'écorégion de la toundra arctique basse du Kalaallit Nunaat.

Climat 
Le climat du détroit Scoresby est de type arctique et, selon la classification de Köppen, de type  (climat de toundra). Il est caractérisé par un hiver long, aux températures particulièrement froides associées avec de fréquentes tempêtes. Sur la période comprise entre 1971 et 1981, les températures moyennes observées aux mois de janvier, février et mars, ont oscillé entre  et . En raison de ses hautes latitudes, le détroit Scoresby présente une nuit polaire s'étalant approximativement du  jusqu'au . La saison estivale, de courte durée, présente des températures mensuelles moyennes régulièrement inférieures à . Pour la période allant de 1971 à 1981, les températures moyennes relevées au cours des mois de juin, juillet et août ont varié entre un minimum de  et un maximum de .

Le climat du fjord est influencé par le courant du Groenland oriental, dans sa partie est. Au nord du détroit du Danemark, ce courant marin, dont le débit est supérieur à  durant la saison hivernale, atteint une vitesse de  à l'est du fjord et ses eaux (dites ) présentent une température oscillant autour de .

Toponymie 

Les termes danois  signifient littéralement .

Le nom du détroit Scoresby est issu du patronyme de son probable découvreur William Scoresby junior après une exploration polaire qu'il entreprend au sein du fjord en 1822-1823.

En langue groenlandaise le toponyme du fjord est connu sous le terme de , et peut être décliné sous les formes de  et de . Le terme  se traduit, en danois, par  (soit : « grand ou long fjord »).

Notes et références

Notes

Références

Pour approfondir

Bibliographie 
 . 
 . 
 . 
 .
 .
 .
 . 
 .

Articles connexes 
 Géographie du Groenland
 Liste des fjords du Groenland
 Terre de Milne
 Uunarteq

Liens externes 

 .
 .
 .

Scoresby
Scoresby